Mavrodin se poate referi la:
 Mavrodin, Dâmbovița, Muntenia
 Mavrodin, Teleorman, Muntenia
 Nume de familie
 Irina Mavrodin (* 1929), profesor de literatură franceză
 Henry Mavrodin (* 1937, București), un pictor român

Nume de familie românești